Genildo e Ginaldo é uma dupla de forró brasileira.

Discografia

Álbuns 
([S/D]) Genildo e Ginaldo
([S/D]) Genildo e Ginaldo
(2000) Genildo e Ginaldo

Ligações externas 
Twitter oficial
Facebook oficial

Bandas de São Paulo (estado)